Флаг городско́го поселе́ния Де́довск Истринского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 17 сентября 2009 года решением Совета депутатов городского поселения Дедовск № 25 и 10 декабря 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5746.

Флаг является официальным символом городского поселения Дедовск и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур из герба городского поселения: белой бобины, , уложенных ступенчато и выходящего из верхнего края жёлтого солнца».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, экономические и культурные особенности городского поселения Дедовск.

Развитие и рост города во многом определились со строительством промышленных предприятий ставших на многие годы градообразующими.

Дедовская прядильно-ткацкая фабрика, построенная в 1911 году отражена на флаге бобиной ниток. Трапециевидный контур бобины напоминает очертания литеры «Д» — заглавной в названии города.

Символика ступенчатого пояса из брусков многозначна:

— бруски символизируют образованный в 1907 году, расположенный в городе, Дедовский керамический завод, выпускавший до 1940-х годов керамический кирпич из местных месторождений глины, а в последующие годы переоборудованный на выпуск различных видов керамической плитки. Большое значение завода в рамках экономики страны стало одним из факторов развития города в середине XX века; и сегодня керамический завод — один из ведущих производителей керамических плиток.

— Ступенчатый пояс из брусков также аллегорически отражает линию обороны Москвы от немецко-фашистских захватчиков в ноябре-декабре 1941 года, проходившую в окрестностях города.

Выходящее сияющее солнце символизирует неразрывную историческую связь городского поселения Дедовск с Истринским районом: солнце — элемент флага Истринского муниципального района.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта, энергии.

Примечания 

Флаги с изображением солнца